Doroteas es el nombre dado a las monjas de las distintas congregaciones femeninas dirigidas a Santa Dorotea, todas ellas derivadas de la Obra Pía de Santa Dorotea':

 Hermanas Maestras de Santa Dorotea, S.M.S.D.;
 Hermanas de Santa Dorotea de Cemmo, I.S.D.C.;
 Congregación de las Hermanas de Santa Dorotea, S.S.D.;
 Hermanas Maestras de Santa Dorotea, hijas de los Sagrados Corazones, S.D.V.I..http://www.sdvi.org/

El grupo político democristiano de los Dorotei'' toma el nombre del convento romano de “Santa María del Refugio” en “Sant’Onofrio" al Gianicolo.